Zarevic – termine russo indicante il figlio dello zar
 Ivan Zarevic – personaggio del folklore russo
 Zarevitch – film del 1933 diretto da Victor Janson

Pagine correlate 

 Carevič